18-й истребительный авиационный полк (18-й иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Советско-японской войны.

Наименования полка 
 18-й истребительный авиационный полк;
 18-й истребительный авиационный полк ПВО;
 18-й истребительно-бомбардировочный авиационный полк;
 18-й авиационный полк истребителей-бомбардировщиков;
 89-й авиационный полк истребителей-бомбардировщиков;
 89-й бомбардировочный авиационный полк;
 Войсковая часть (полевая почта) 42014.

Создание полка 
18-й истребительный авиационный полк сформирован 20 июня 1938 года в ВВС Особой Краснознамённой Дальневосточной армии на основе 11-й и 26-й истребительных эскадрилий 33-й истребительной авиационной бригады ВВС ОКДВА в г. Хабаровске. Включён в состав 20-й иабр ВВС ОКДВА с дислокацией в Хабаровске.

Переформирование полка 
 18-й истребительный авиационный полк 08 августа 1942 года передан из ВВС в состав ПВО ТС и был переименован в 18-й истребительный авиационный полк ПВО
 18-й истребительный авиационный полк ПВО 29 января 1952 года передан из ПВО ТС в состав ВВС и был переименован в 18-й истребительный авиационный полк
 18-й истребительный авиационный полк 01 сентября 1960 года в связи с созданием истребительно-бомбардировочной авиации и оснащением новыми самолётами Су-7Б для решения новых боевых задач  был переименован в 18-й истребительно-бомбардировочный авиационный полк.
 18-й истребительно-бомбардировочный авиационный полк 11 ноября 1976 года в связи с изменением наименований был переименован в 18-й авиационный полк истребителей-бомбардировщиков
 18-й авиационный полк истребителей-бомбардировщиков 15 октября 1981 года был переименован в 89-й авиационный полк истребителей-бомбардировщиков
 89-й авиационный полк истребителей-бомбардировщиков в связи с перевооружением на самолёты Су-24 01 декабря 1982 года  переименован в 89-й бомбардировочный авиационный полк.

Расформирование полка 
89-й бомбардировочный авиационный полк в мае 1992 года был выведен из Польши на территорию России в Ленинградский военный округ с последующим расформированием в декабре 1993 года на аэродроме Сиверский Ленинградская область.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года

Командиры полка 
 подполковник, полковник (1939) Горбацевич Леонид Антонович, 20.06.1938 - 
 майор Кондрат, Емельян Филаретович, февраль 1939 — январь 1940 
 Горлов, Никита Романович, 11.02.1940 — 12.08.1941
 майор Артемьев, Николай Фёдорович, 22.08.1943 — 31.12.1945

В составе соединений и объединений

Участие в операциях и битвах 

 Задачи ПВО по прикрытию от ударов с воздуха городов Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, объектов, коммуникаций тыла, районов сосредоточения и группировки войск
 Южно-Сахалинская операция — с 11 августа 1945 года по 25 августа 1945 года
 Сунгарийская наступательная операция — с 9 августа 1945 года по 2 сентября 1945 года.

Статистика боевых действий 
Всего за годы Советско-японской войны полком:

Выполнено 4 боевых вылета на сопровождение самолёта Главнокомандующего Маршала  Василевского

Самолёты на вооружении

Базирование

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 The Luftwaffe, 1933- 45
 Авиаторы Второй мировой войны

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Авиационные формирования СССР в Корейской войне
История Дальнего Востока
Участники Сунгарийской наступательной операции